Мур, Артур:
  (1879—1952) — американский политик, демократ, был 39-м губернатором Нью-Джерси, отбывая три срока в период с 1926 по 1941 год.
  (род. 1935) — американский архитектор.
  (1880—1935) — хоккейный защитник для Оттавского хоккейного клуба.